La nazionale di baseball belga Under-18 rappresenta il Belgio nelle competizioni internazionali di baseball, di età non superiore ai diciotto anni.

Piazzamenti

Europei 
 1978:  3°
 1980:  2°
 1992:  3°

Collegamenti esterni

Under-18